Corona Schröter – niemiecka śpiewaczka
 Johann Hieronymus Schröter – niemiecki prawnik
 Joseph Schröter – biolog
 Martina Schröter – niemiecka wioślarka
 Paweł Schroeter – polski lekarz